Bixad kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Bixad (Covasna)
 Bixad (Satu Mare)